Евге́ний Черно́в:
 Чернов, Евгений Александрович (род. 1992) — российский футболист.
 Чернов, Евгений Владимирович (род. 1974) — российский хоккеист, тренер.
 Чернов, Евгений Дмитриевич (1930—2016) — контр-адмирал, Герой Советского Союза.
 Чернов, Евгений Евгеньевич (1938—2002) — советский писатель.